Aplogruppo M (mtDNA) degli aplogruppi mitocondriali umani
 Aplogruppo M (Y-DNA) degli aplogruppi del cromosoma Y